Miloš Bojović (1938-2001), cestista jugoslavo attivo negli anni 1960;
 Miloš Bojović (1981), cestista serbo;